

Astronomia 
 Kao – cratere lunare

Aziende 
 Kao Corporation – azienda chimica giapponese

Codici 
 KAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuusamo (Finlandia)
 KAO – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa la KAPO Avia
 kao – codice ISO 639-3 della lingua xaasongaxango

Geografia 
 Kao – città dell'isola di Halmahera (Indonesia)
 Kao – comune del dipartimento di Tchintabaraden (Niger)
 Kao – isola (Tonga)

Televisione 
 Kao (serie televisiva) – dorama del 2003 trasmesso da Fuji TV